Svatý Ondřej může být:
 svatý Ondřej († cca 62) – apoštol a mučedník z Betsaidy
 svatý Ondřej Avellino (1521-1608) – kněz, člen řádu theatinů
 svatý Ondřej Bobola (1591-1657) – polský kněz, zavražděný kozáky
 svatý Ondřej Corsini (Andrea Corsini, 1301-1374) – italský karmelitán a biskup
 blahoslavený Ondřej Gallerani († 1251) – zakladatel laického bratrstva pečujícího o potřebné
 svatý Ondřej Krétský († v 8. století) – zvaný také Ondřej Jeruzalémský, krétský arcibiskup

Další významy
 Svatý Ondřej, Providencia a Svatá Kateřina – souostroví v Karibském moři, tvořící department Kolumbie
 Sankt Andrä (Korutany) – město v rakouských Korutanech (Sankt Andrä znamená česky Svatý Ondřej)